Rešetarevo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Netretić, Karlovačka županija.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 56 stanovnika te 22 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Nikola Štedul

Izvori 

Naselja u Karlovačkoj županiji